Abel Hernández, diversos personatges
 Adrián José Hernández Acosta (Mogán, 1983), futbolista canari que ocupa la posició de migcampista
 Aitor Hernández Gutiérrez (Ermua, 1982), ciclista basc professional des del 2004 
 Alejandro Hernández (Múrcia, Espanya, 1990), jugador de bàsquet espanyol que juga a la posició de base 
 Andrés Alberto Hernández Socas (Las Palmas de Gran Canaria, 1977), futbolista canari que ocupa la posició de migcampista 
 Ángel Hernández Menor (Villena, 1899 - Alhucemas, 1925), militar valencià
 Ángel Javier Hernández Pindado (Ávila, 1979), futbolista castellà que ocupa la posició de porter
 Antonio Martín Hernández Hernández (Las Palmas de Gran Canària, 1962), futbolista canari 
 Antonio Hernández Mancha (Guareña, província de Badajoz, 1951), advocat i polític espanyol 
 Antonio Hernández Pérez (La Fregeneda, província de Salamanca, 1875 - Elx, 1933), advocat i polític valencià 
 Bonaventura Hernández i Sanahuja (Tarragona, 1810 – 1891), arqueòleg i historiador tarragoní
 Carlos Hernández, diversos personatges
 Carmen Hernández (Ólvega, Espanya), llicenciada en química, és fundadora junt amb Kiko Argüello del Camí Neocatecumenal, itinerari de formació
 David Hernández Matilla (Gijón, 1978), futbolista asturià que juga de davanter 
 Domingo Hernández Guanche (Santa Cruz de Tenerife, 1973), futbolista canari que ocupa la posició de porter 
 Edgar Hernández Marcé (Gavà, 1987), futbolista català 
 Eduardo Hernández-Pacheco y Estevan (Madrid, 1872 - Alcuéscar, Càceres, 1965), geòleg, paleontòleg i arqueòleg espanyol
 Eduardo Hernández-Sonseca (Madrid, 1983), jugador de bàsquet madrileny que juga de pivot 
 Enric Hernàndez Llorente (1969, Terrassa), director del diari El Periódico de Catalunya des de l'any 2010 
 Felipe Hernández Cava (Madrid, 1953), guionista de còmic i director editorial espanyol 
 Felisberto Hernández (Montevideo, 1902 – 1964), escriptor uruguaià de literatura fantàstica
 Fernando Hernández Casado (Valladolid, 1973), jugador d'handbol espanyol guanyador d'una medalla olímpica
 Francesc Hernández Sanz (Maó, 1863 - 1949), historiador, arqueòleg, dibuixant i arxiver menorquí
 Francesc Xavier Hernàndez Cardona (Barcelona, 1954), historiador i catedràtic de la Universitat de Barcelona
 Francisca Mercedes Hernández Miñana (Alcàsser, 1959), política valenciana, filla del dirigent d'ASAJA Vicente Hernández 
 Francisco Hernández de Córdoba, diversos personatges
 Francisco Hernández Girón (Càceres, Extremadura, 1510 - Lima, 1554, conqueridor espanyol
 Francisco Hernández de Toledo, diversos personatges
 Gabriel Hernández i Paz (Barcelona, 1975), waterpolista 
 Gaspar Hernàndez (Sant Esteve d'en Bas, 1971), escriptor, crític literari i periodista català 
 Gilberto Hernández Guerrero (San Luis Potosí, 1970), jugador d'escacs mexicà 
 Iván Hernández Soto (Madrid, 1980), futbolista 
 Jaime Hernández (Oxnard, Califòrnia, 1959), autor de còmics estatunidenc 
 Jaume Hernández (Reus, Segle XVIII), músic i mestre de capella a l'església prioral seva ciutat 
 Javier Hernández Balcázar (Guadalajara, Jalisco, Mèxic, 1988), futbolista mexicà 
 Jean-François Hernandez (Tours, 1969), futbolista francés que ocupava la posició de defensa 
 Jessed Hernàndez i Gispert (1983), corredor de muntanya català 
 Jesús Hernández, diversos personatges
 Joan Hernàndez, diversos personatges
 Jorge Salvador Hernández Mollar (Melilla, 1945) advocat i polític espanyol
 José Hernández (Tànger, Protectorat Espanyol al Marroc, 1944 − Màlaga, 2013), pintor i artista plàstic espanyol
 José María Hernández Garnica (Madrid, 1913 - Barcelona, 1972), doctor enginyer de Mines, en Ciències Naturals
 Juan Hernández Saravia (Ledesma, província de Salamanca, 1880 - Mèxic, 1962), militar republicà espanyol 
 Kiko Hernández (Madrid, 1975), col·laborador de televisió espanyol 
 Leocadio Hernández Azcunce (Pamplona, Navarra, 1883 - 1965), organista i tractadista de música navarrès 
 Lluís Hernández Alcàsser (Barcelona), sacerdot i polític, alcalde de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet de 1979 a 1991 
 Luis Arturo Hernández Carreón (Poza Rica, Veracruz, 1968), futbolista mexicà que jugava de davanter 
 Manuel Hernández Mompó (València, 1927 - Madrid, 1992), pintor
 Maria Antònia Hernández (Madrid, 1912 - Torredembarra, 1970), mestra de Torredembarra 
 María de la Paz Hernández Margalot (Buenos Aires, 1977), jugadora d'hoquei sobre herba argentina
 Maximiliano Hernández Martínez (cantó de Doña Carla, departament de Colchipil, 1883 - Ranxo Jamastrán, Hondures, 1966), general salvadorenc, governà
 Miguel Hernández Gilabert (Oriola, 1910 - Alacant, 1942), poeta i dramaturg valencià
 Miguel Hernández Sánchez (1970), futbolista espanyol que jugava de defensa 
 Oriol Hernández (Terrassa, 1983), dibuixant de còmic
 Óscar Hernández Pérez (Barcelona, 1978), tennista 
 Pablo Hernández Domínguez (Castelló de la Plana), futbolista valencià 
 Patxi Hernández Hernández (Sant Sebastià, 1967), futbolista basc que ocupava la posició de porter 
 Pau Joan Hernàndez (Barcelona, 1967), novel·lista i crític literari 
 Pedro Hernández Martínez (Madrid, 1978), futbolista espanyol que ocupa la posició de defensa 
 Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevella, 1948), polític valencià, alcalde de Torrevella (1988 -2011) 
 Pepu Hernández (Madrid, 1958), entrenador de bàsquet 
 Rafel Hernández Mercadal (Maó, 1779 - 1857), metge menorquí, deixeble de Gouau, que es va dedicar a l'estudi de la vegetació de Menorca
 Ramón Hernández Fuster (Ibi, 1896 - Alacant, 1988), polític valencià 
 Ricardo Montero Hernández (Gemuño, 1902 - Valladolid, 1974), ciclista espanyol 
 Roberto Dueñas Hernández (Fuenlabrada, Comunitat de Madrid, 1975), jugador de bàsquet espanyol dels anys 1990 i 2000 
 Rosendo Hernández González (Santa Cruz de La Palma, 1921 - 2006), futbolista
 Saioa Hernández (Madrid, 1979), soprano espanyola
 Santiago Hernández Ruiz (Atea, Saragossa, 1901 - Vall-de-roures, Terol, 1988), pedagog aragonès
 Santos Hernández Calvo (Madrid, 1967), ciclista espanyol professional entre 1988 i 1998 
 Sergio Hernández (Xàbia, 1983), pilot d'automobilisme valencià Campió del Món de Turismes en la categoria de privats l'any 2008
 Tomás Hernández Burillo (Saragossa, 1930 - 1982), futbolista espanyol dels anys 50
 Virgilio Hernández Paesa (Châlons, França, 1968), futbolista i entrenador espanyol 
 Xavier Hernández i Creus (Terrassa, 1980), futbolista català